Franz von Hilgers ist der Name folgender Personen:

 Franz Jakob Johann Nepomuk Adolf von Hilgers (1810–1877), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, siehe Jakob von Hilgers